Antonio Abadía puede hacer referencia a las siguientes personas:

 el maestro de capilla español Antonio Abadía (?-1791);
 el atleta español Antonio Abadía Beci (1990-), más conocido como Toni Abadía.